Кубок Англии 2022/23 () — 142-й розыгрыш старейшего футбольного турнира, Кубка Футбольной ассоциации, более известного как Кубок Англии. Турнир начался 5 ноября 2022 года первым раундом и завершится 3 июня 2023 года финальным матчем.

Победитель турнира квалифицируется в Лигу Европы УЕФА следующего сезона.

Календарь

Квалификационные раунды 
Команды, не входящие в Премьер-лигу или Английскую футбольную лигу, вступили в борьбу за трофей в квалификационных раундах. Первые матчи экстрапредварительного раунда Кубка Англии прошли 5 августа 2022 года. Матчи четвёртого (последнего) квалификационного раунда прошли 15 октября 2022 года, их переигровки — три дня спустя.

6 августа 2022 года Финн Смит () из клуба «Ньюпорт» (остров Уайт) стал самым юным автором гола в истории Кубка Англии, забив на следующий день после своего 16-летия.

Первый раунд 
В первом раунде турнира сыграли 32 победителя четвёртого квалификационного раунда, а также 48 команд из Лиги 1 и Лиги 2 Английской футбольной лиги. Жеребьёвка первого раунда прошла 17 октября 2022 года, её провели Дион Даблин и Алан Смит. В этом раунде сыграли шесть команд из седьмого дивизиона в системе футбольных лиг Англии («Алвчерч», «Брэкнелл Таун», «Коалвилл Таун», «Мертир Таун», «Нидем-Маркет» и «Саут-Шилдс»).

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|4 ноября 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|5 ноября 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|6 ноября 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|7 ноября 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16 ноября 2022

|}

 Переигровки

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|14 ноября 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|15 ноября 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16 ноября 2022

|}

Второй раунд 
Жеребьёвка второго раунда прошла 7 ноября 2022 года, её провели Джермейн Бекфорд и Мики Томас.

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26 ноября 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|27 ноября 2022

|}

 Переигровки

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|7 декабря 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|8 декабря 2022

|}

Третий раунд 
Жеребьёвка третьего раунда прошла 28 ноября 2022 года. На этой стадии в борьбу за Кубок Англии вступили 20 команд Премьер-лиги и 24 команды Чемпионшипа.

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|6 января 2023

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|7 января 2023

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|8 января 2023

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9 января 2023

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17 января 2023

|}

 Переигровки

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17 января 2023

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18 января 2023

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24 января 2023

|}

Четвёртый раунд 
Жеребьёвка пар четвёртого раунда прошла 8 января 2023 года.

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|27 января 2023

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28 января 2023

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29 января 2023

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30 января 2023
{{OneLegResult|Дерби Каунти (3)||0:2|Вест Хэм Юнайтед (1)}}
|}

 Переигровки

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|31 января 2023|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|7 февраля 2023|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|8 февраля 2023|}

 Пятый раунд 
Жеребьёвка пар пятого раунда прошла 30 января 2023 года.

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28 февраля 2023|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|1 марта 2023'''

|}

Четвертьфиналы 
Жеребьёвка четвертьфинальных пар состоялась 1 марта 2023 года.

Полуфиналы 
Жеребьёвка полуфинальных пар состоялась 19 марта 2023 года в эфире телеканала BBC One.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

2022
Англия
Кубок Англии